Hirschbach, település Bajorországban, Németországban
Hirschbach, település Alsó-Ausztriában, Ausztriában
Hirschbach, település Felső-Ausztriában, Ausztriában